Григорий Иванович Самодед (1893—1919) — военный комиссар, участник Гражданской войны. В его честь назван населённый пункт Самодед (в 1927—2013 — посёлок городского типа) в Плесецком районе Архангельской области России.

Биография 
Родился 5 февраля 1893 года в семье крестьянина. Был уроженцем Черниговской губернии.

В 1915 году переехал в Петербург, работал на Путиловском заводе. Стал большевиком, участвовал в революционных событиях. Вступил в Красную Гвардию, добывал вооружения её отрядов. Затем принял участие в Гражданской войне. Воевал в разных частях страны. В 1919 году участвовал в защите станции Плесецкой от англо-американских интервентов. 7 июля 1919 года в районе деревни Малый Плёс Кургоминской волости, недалеко от Топсы попал в плен, а 8 июля был расстрелян.

Примечания

Ссылки 
 https://murzim.ru/nauka/istorija/istorija-sssr/31000-samoded-grigoriy-ivanovich-1893-1919.html
Участники Гражданской войны в России (красные)
Персоналии по алфавиту